Гыршелу́н () — село в Хилокском районе Забайкальского края России, входит в сельское поселение «Линёво-Озёрское».

В селе — станция Гыршелун Забайкальской железной дороги на Транссибирской магистрали.

География 
Расположено на Транссибирской магистрали, в центральной части Хилокского района, на правом берегу реки Хилок, в 17 км к северо-востоку от города Хилок. Получило название благодаря расположению в устье одноименной реки. С  («валун», т.е. дословно «камень, величиной с дом») река получила название по форме горы, от которой берёт начало, напоминающей юрту.

Археология 
Первые археологические разведки в окрестностях села проводились экспедицией ЧГПИ в 1969 - 1972 гг. Были обнаружены две стоянки эпохи камня с подъемным материалом - Гыршелун-1 и -2. В 1989 - 1991 Мещериным М.Н. и Тугановым Б.М. была организована работа Гыршелунского полевого лагеря. в результате было открыто еще пять стоянок в основном с палеолитическим материалом., это стоянки Мастерова Гора, Мастеров Ключ, Медвежья Гора, Русло Гыршелунки  и Троица. Также, в окрестностях села Гыршелун , располагаются наскальные рисунки, на скальном останце, именуемом Гыршелунский Камень, одного из отрогов хр. Цаган-Хуртэй. Открыты писаницы в 1991 Чикойской археологической экспедицией. В 2008 году исследование продолжили сотрудники Хилокского краеведческого музея В. Ф. Петров, И.Вю Петров. На основном панно изображены красной охрой человечки, птица, крест и точки.

История 
Поселение возникло в конце XIX века как остановочный пункт, затем как станция Забайкальской железной дороги. В 1905 году появился пристанционный посёлок, население которого работало на железной дороге, а также занималось лесозаготовками и земледелием. С 1930-х годов Гыршелун получил развитие как лесопогрузочная станция Хилокского ЛПХ. В 1991 году в селе действовали средняя школа, Дом культуры, библиотека, фельдшерский пункт.

Население 
Численность населения в 2002 году составляла 916 чел., в 2009 — 902, в 2011 — 890.

Экономика 
Основное занятие жителей — обслуживание железной дороги, сельскохозяйственное производство в частных и личных подсобных хозяйствах. Кроме этого дополнительным источником дохода для многих жителей является незаконная рубка леса.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Хилокского района